Bernard Hislaire (1957-) est un scénariste et un dessinateur belge de bandes dessinées.
 René Hislaire (1890-1951) est un journaliste, patron de presse et haut fonctionnaire belge.
Patronyme belge